Ла-Мартр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 115 км на північний схід від Марселя, 95 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 164,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ла-Мартр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Мартр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар